Кусаал (также кусале, кусаси) — язык народа кусаси. Один из языков группы гур, относящейся к саваннской семье нигеро-конголезской языковой макросемьи. Распространён на северо-востоке Ганы, а также в прилегающих районах Буркина-Фасо. Число носителей составляет 549 тыс. человек, из них 535 тыс. человек — в Гане, 13 тыс. человек — в Буркина Фасо и 1200 чел. в Того. Имеет стабильное положение, используется всеми возрастными группами. Возможно взаимопонятен с близкородственными языками: мооре, дагбане, фарефаре, мампрули. Выделяют 2 основных диалекта: аголе и тоенде.

Примечания 

Языки гур
Языки Ганы
Языки Буркина-Фасо